Onderdistrict in Indonesië
 Batu (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Batu in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Batu (stad), hoofdstad van het regentschap Batu in de provincie Oost-Java
 Batu (12), een plaats in het regentschap Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra 
 Batu (13), een plaats in het regentschap Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra 
 Batu (Karang Tengah), een plaats in het regentschap Demak in de provincie Midden-Java
 Batu (Pantar Timur), een plaats in het regentschap Alor in de provincie Oost-Nusa Tenggara
Anders
 Batu Khan, een Mongools heerser